Ана Іванович була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Мішель Ларшер де Бріту.
Анджелік Кербер виграла титул, у фіналі перемігши Кароліну Плішкову з рахунком 6–7(5–7), 6–3, 7–6(7–4).

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw

Aegon Classic, одиночний розряд
2015